Australian Goldfields Open 2011 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 18 och 24 juli 2011 i Bendigo, Australien. Det var första gången någonsin som en rankingturnering spelas i Australien (med undantag för VM i snooker 1975, som fick rankingstatus i efterhand).

Stuart Bingham vann turneringen, hans första rankingtitel i karriären efter 16 år som professionell spelare. I finalen besegrade han överraskande världsettan Mark Williams med 9–8.

Händelser i samband med turneringen
Graeme Dott lämnade återbud till turneringen på grund av en nackskada.
Även Ronnie O'Sullivan lämnade återbud till turneringen, på grund av smärtor i nacke och rygg.
Turneringen skulle ha innehållit en wild card-omgång, där hemmaspelarna och tillika bröderna Steve och James Mifsud skulle ha mött de lägst rankade kvalspelarna, Matthew Selt och David Gilbert. Efter Dotts och O'Sullivans återbud ändrades dock spelschemat så att Dominic Dale (som skulle mött O'Sullivan i första omgången) istället fick möta Steve Mifsud, medan Matthew Selt gick direkt in i första omgången mot John Higgins. Segraren mellan David Gilbert och James Mifsud skulle ha mött Dott i första omgången, men denna match flyttades nu helt enkelt till omgång 1, och segraren (Gilbert) fick möta Mark Williams i omgång 2.
Stuart Bingham låg under med 5–8 i finalen och var snookrad på sista röd i det 14:e framet. Han lyckades dock vända och vinna detta frame, samt även de tre återstående.

Kval
Kvalmatcherna till turneringen spelades 26–30 juni 2011 i World Snooker Academy, Sheffield, England. I kvalet deltog 81 av de 83 spelare på proffstouren som inte var direktkvalificerade till huvudturneringen. Marco Fu och Igor Figueiredo var inte anmälda till turneringen.

Wildcard-omgång
De två lägst rankade spelarna som kvalificerar sig till huvudturneringen skulle ha fått spela en wild card-omgång mot två lokala spelare. Denna omgång behövde dock aldrig genomföras, se ovan.

Huvudturnering

Final

Källor

Referenser

Externa länkar
World Snooker

2011 i Australien
Snookersäsongen 2011/2012
2011